Kantara bezeichnet die folgenden Orte:
 ein Bergdorf auf Zypern, siehe Kantara
 eine mittelalterliche Burgruine im Nordosten Zyperns, siehe Kantara (Burg)
 eine meist als El Qantara bezeichnete Stadt in Ägypten zu beiden Seiten des Sueskanals
 eine Stadt und die nahe gelegene Schlucht El Kantara in Algerien
 eine Brücke in Algerien, siehe Pont d’El Kantara
 Kantara (Film), indischer Film (2022)

Kantara ist der Familienname folgender Personen:
 John A. Kantara (* 1964), deutscher Regisseur, Autor und Journalist

Siehe auch:
 Qantara.de, eine mehrsprachige Politik-Website 
 Alcantara